Van Avermaet est un patronyme porté par :
Greg Van Avermaet, coureur cycliste belge.
Silke Van Avermaet, joueuse de volleyball internationale belge.
Tom Van Avermaet, réalisateur belge.